Чемерицький В'ячеслав Антонович — білоруський філолог, кандидат філологічних наук.
 Чемерицький Григорій Петрович (1971—2016) — солдат збройних сил України; учасник російсько-української війни

Примітки